Sylta kan avse:

Sylta (mat) – en maträtt av pressat kött
 Kalvsylta – en kallskuren maträtt
 Pressylta – en traditionell variant på den kallskurna maträtten sylta
 Rullsylta – en traditionell variant på den kallskurna maträtten sylta
Sylta – att göra sylt, se konservering
Sylta, Upplands-Bro kommun  – ett bostadsområde i Upplands-Bro kommun
Sylta - Ett matställe av enklare sort
Sylta - finkornigt material från gruvbrytning (Gruvsylta)